Петър Димитров Мишайков е български революционер, деец на българското националноосвободително движение и политик в Следосвобожденска България.

Биография 
Петър Мишайков е роден в град Битоля, тогава в Османската империя. Произхожда от големия род Мишайкови. В 1867 година постъпва в Втората българска легия в Белград, Сърбия.

След разпускането на легията на следната 1868 година се установява в Турну Мъгуреле, където с брат си държи хан. Председателства българския революционен комитет в града. На 12 август 1875 година участва в Общото събрание на Българския революционен централен комитет. Участва в подготовката на Априлското въстание, както и на четите на Христо Ботев и Таньо Стоянов.

Като помощник на Панайот Хитов набира доброволци за Сръбско-турската война от 1876 година.

След Освобождението в 1878 година живее във Варна, където е сред лидерите на Либералната партия. Депутат е в IV обикновено народно събрание, цанковист. Погребан е в София.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Български легионери в Белград
Родени в Битоля
Български политици (1878 – 1918)
Български политици от Македония
Мишайкови
Дейци на БРЦК
Български имигранти от Македония във Варна
Починали във Варна
По произход от Пътеле
Родени в Крушево
Четници в четата на Панайот Хитов